

Aziende 
 Baxter International – casa farmaceutica statunitense

Cinema 
 Baxter! – film del 1973 diretto da Lionel Jeffries
 Baxter – film del 1989 diretto da Jérôme Boivin

Geografia 
 Baxter – città della Contea di Jasper, Iowa
 Baxter – città della Contea di Crow Wing, Minnesota
 Baxter – città della Contea di Putnam, Tennessee
 Baxter – piccolo centro urbano (township) nei pressi di Melbourne

Musica 
 Baxter – gruppo musicale post-hardcore statunitense
 Baxter – gruppo musicale di musica elettronica svedese

Persone 
 Al Baxter (1977) – ex rugbista a 15 e architetto australiano
 Alain Baxter (1973) – ex sciatore alpino britannico 
 Alan Baxter (1908-1976) – attore statunitense
 Anne Baxter (1923-1985) – attrice statunitense
 Billy Baxter (1940) – giocatore di poker statunitense
 Bob Baxter (1859-1932) – calciatore nordirlandese
 Charles Baxter (1947) – scrittore statunitense
 Colin Baxter (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Elisha Baxter (1827-1899) – politico e giudice statunitense
 George Baxter (1804-1867) – incisore britannico
 Irving Baxter (1876-1957) –atleta statunitense
 James Baxter (1967) – animatore britannico
 James K. Baxter (1926-1972) – poeta neozelandese
 Jim Baxter (1939-2001) – calciatore britannico
 Jimmy Baxter (1980) – ex cestista statunitense naturalizzato giordano
 Jose Baxter (1992) – calciatore inglese
 Kirk Baxter (1972) – montatore australiano
 Lee Baxter (1976) – ex calciatore svedese di origini scozzesi, figlio di Stuart
 Les Baxter (1922-1996) – compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore e cantante statunitense
 Lonny Baxter (1979) – ex cestista statunitense
 Mary Lynn Baxter (...) – scrittrice statunitense
 Meredith Baxter (1947) – attrice e produttrice televisiva statunitense
 Mike Baxter – (1984) ex giocatore di baseball statunitense
 Mike Baxter (1945) – ex mezzofondista britannico
 Richard Baxter (1615-1691) – religioso britannico
 Rill Baxter (1962) – ex tennista statunitense
 Robert Dudley Baxter (1827-1875) – economista britannico
 Stephen Baxter (1957) – scrittore britannico
 Stuart Baxter (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Tom Baxter (1973) – cantautore britannico
 Virginia Baxter (1932-2014) – pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense
 Warner Baxter (1889-1951) – attore e cantante statunitense

Televisione 
 Baxter – serie televisiva canadese della Family Channel
 Cory Baxter – protagonista delle serie televisive Raven e Cory alla Casa Bianca
 Raven Baxter – protagonista delle serie televisive Raven e A casa di Raven